Манюк — фамилия:
 Манюк, Александр Григорьевич (1964—2012) — советский и казахстанский футболист.
 Манюк, Кирилл Игнатьевич — Георгиевский кавалер; майор; № 5845; 1 декабря 1838.
 Манюк, Леонтий Евфимович — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 5901; 1 декабря 1838.
 Манюк, Степан Ефимович — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 7367; 17 декабря 1844.

См. также 
 Манюково